Název Balčia může znamenat:

 řeka:
 Balčia – potok na západě Litvy, levý přítok říčky Ašutis
 Balčia – řeka na západě Litvy, levý přítok řeky Ežeruona
 Balčia – řeka na západě Litvy, pravý přítok řeky Šešuvis
 Balčia – řeka na východě Litvy, levý přítok řeky Šalčia

Související články  
 Balčiai (rozcestník)